Politico – professione
 Politico – dialogo di Platone
 Politico – quotidiano statunitense di informazione politica
 Politico – album del Mexican Institute of Sound del 2012